Фри́дрих Ка́рлович Ве́сман (, ,  — , ) — латвийский юрист и политик. Первый спикер Латвийского сейма. Работал адвокатом в Митаве и в Петербурге. Журналист. Один из первых членов Избирательной комиссии Латвии. Депутат Учредительного собрания Латвии и 1-го Сейма Латвии. Посол Латвии в Соединённом Королевстве. В 1927 году был кандидатом в президенты Латвии. Кавалер Ордена Трёх Звёзд. Представлял политическую силу «Латвийская социал-демократическая рабочая партия». Окончил Тартуский университет и Петербургский университет. Издатель «Sociāldemokrāts» и «Latviešu Strādnieks».

Архивы 
 ЦГИА. Фонд 14. Опись 3. Дело 33550.(Весман Фридрих Карлов)

Ссылки 
 Vēstures Fakti
 Frīdrihs Vesmanis

Примечания 

Депутаты Учредительного собрания (Латвия)
Депутаты первого Сейма Латвии
Председатели Сейма Латвии
Кандидаты в президенты Латвии
Латвийские социал-демократы
Юристы Латвии
Журналисты по алфавиту
Журналисты Латвии
Послы Латвии в Великобритании
Репрессированные в СССР
Умершие в местах лишения свободы
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Российской империи
Юристы по алфавиту
Юристы Российской империи